

Localidades

Rosendale (Missouri)
Rosendale (Wisconsin)

Veja também
Rosedale

Desambiguações de topônimos